RMA est un sigle qui signifie :
 Revenu minimum d'activité, dispositif pour faciliter la réinsertion professionnelle 

 (angl.) Return Merchandise Authorization, une procédure de retour de matériel
 (angl.) Révolution dans les affaires militaires, une théorie sur la manière dont faire la guerre évoluera à l'avenir, et ses conséquences sur la stratégie militaire, l'organisation des armées et l'équipement des soldats.
 Relationship Management Application (domaine financier, système de gestion des relations entre correspondants sur le réseau SWIFT)
 (angl.) Rate Monotonic Analysis : Rate-monotonic scheduling (RMS)
 RVSM Monitoring Agency
 (angl.) Remote Monitoring Agent, un agent particulier de la plateforme multi-agents « JADE ». Cet agent correspond à l'interface graphique pour la gestion par l'utilisateur d'une plateforme
 Diverses marques :
 RMA est un sigle de Radio Mont Aiguille, une radio française
 RMA était une marque artisanale de modélisme ferroviaire
 RMA est un signe qui signifie responsable ministériel des achats (au sein de chaque ministère de l'Administration française)

Notes et références